Charlot (The Tramp) – nome dato nei paesi non anglofoni al celebre personaggio creato e impersonato in numerosi film e corti da Charlie Chaplin
Charlot (Chaplin) – film biografico dedicato alla vita di Chaplin del 1992
Charlot – diminutivo francese del nome proprio di persona Carlo
Charlot – canottiere francese, campione olimpico nel 1900
Jean Charlot – pittore e illustratore franco-messicano

Pagine correlate 
 Charlotte